Hsü Shui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xushui He, vattendrag, Shaanxi, 
 Xu Shui, vattendrag, Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar